Terra (Latijn voor Aarde, aarde of land) kan verwijzen naar:

Stof
Terra sigillata
Terracotta
Daarnaast is terra de naam van een roodachtige aardkleur.

Aardrijkskunde
Terra Australis of Terra Australis Incognita, oude naam voor Australië en Antarctica
Terra incognita, Latijnse naam voor onbekend land
Terra, aardrijkskundemethode van Noordhoff Uitgevers voor het voortgezet onderwijs

Overig
L.A.S. Terra, studievereniging van archeologie in Leiden
Terra College, een vmbo-school in Den Haag
Terra MBO, een combinatie van MBO-scholen in Groningen en Drenthe
Terra (filmmaatschappij), een Duitse filmmaatschappij onder het nationaalsocialisme
Terra (geslacht), een geslacht van vlinders
Terra (kunstmaan), een Amerikaanse aardobservatiesatelliet
Terra (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Terra (popgroep), een popgroep
Terra art-projects (kunstenaarsvereniging), een kunstprojectbureau
Gaia (mythologie), de oermoeder uit de Griekse mythologie

Zie ook
 Terravorming, het scheppen van een bewoonbare planeet